Polyphagie (von altgriechisch polyphagía „das Vielessen“) steht für:
 Polyphagie (Ökologie), Tiere mit einem breiten Nahrungsspektrum
 Polyphagie (Medizin), ein krankhaft gesteigerter Appetit oder eine krankhaft gesteigerte Nahrungsaufnahme